

Persone
 Beshir El-Tabei (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore egiziano
 Junko Tabei, nata Junko Ishibashi (1939-2016) – alpinista giapponese
 Ryo Tabei (1999) – calciatore giapponese

Altro
 6897 Tabei – asteroide della fascia principale
 Tabei Montes – struttura geologica della superficie di Plutone